Bakow steht für:
 Bakov nad Jizerou (Bakow an der Iser), Stadt im Okres Mladá Boleslav, Tschechien
 Bąków, verschiedene Dörfer in Polen

Bakow ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Alexejewitsch Bakow (* 1965), russischer Politiker
 Boris Bakow (1943–2021), rumänischer Opernsänger

Siehe auch:
 Bakov